Die Thonon Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 25 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Stadt Thonon-les-Bains.

Gründung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Bas-Chablais und
 Communauté de communes des Collines du Léman
unter Einbeziehung der Stadt Thonon-les-Bains.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Thonon Agglomeration
Gemeindeverband im Département Haute-Savoie
Gegründet 2017